Pow Wow (motorwiel), een Amerikaans fabrikant van motorwielen
 Powwow, feestelijke ceremonie bij indianen
 Pow Wow (Bellewaerde), een stunt- en diveshow in pretpark Bellewaerde